Кувшинов — русская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Кувшинов, Александр Кузьмич (1917—1942) — Герой Советского Союза.
 
 Кувшинов, Вячеслав Иванович (род. 1946) — советский и белорусский физик-теоретик.
 
 Кувшинов, Леонид Михайлович  (1914—1973) — лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.

Топоним 
 Кувшинов — хутор в Даниловском районе Волгоградской области России.

См. также 
 Кувшинова
 Кувшиново (значения)